«Безумное лето на море!» () — кинофильм.

Сюжет 
Молодой американец Бобби Маккейн едет в Австралию, чтобы построить современный курорт. Местные жители против строительства, а Бобби познакомившись с ними поближе принимает их сторону. Его отца пытаются объявить сумасшедшим чтобы завладеть компанией, австралийцы помогают ему не допустить этого.

В ролях 
 Кристофер Аткинс — Бобби Маккейн
 Джулиан Макмэхон — Мик Дули
 Ревекка Карлтон — Джули Томас (как Ребекка Креста)
 Ванесса Стил
 Эллиотт Гулд — Майк Маккейн
 Ричард Картер — Истмен
 Аманда Ньюмен-Филлипс — Кайли
 Кристофер Пате — Ричард Грей
 Лоис Ларимор-Холл — Донна Маккейн
 Брайан М. Логан — Терри
 Марк Хембров — Макс
 Питер Гоу — Тиши
 Энтони Лоуренс — Клинт Истмен
 Энн Бриск — Анни Маккейн
 Элизабет Макайвор — Хелен

Ссылки 
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии Австралии
Кинокомедии 1992 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 1992 года
Кинокомедии, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США 1992 года